Glencoe (Minnesota)
Glencoe (Alabama)
Glencoe (Illinois)
Glencoe (Kentucky)
Glencoe (Flórida)
Glencoe (Oklahoma)
Glencoe (Nova Brunswick)

Desambiguações de topônimos